Copa de Campeones puede referirse a:

 Fútbol de Europa

 Copa de Campeones de la UEFA
 Copa de Campeones de Copa
 Copa de campeones de Ferias
 Copa de Campeones de División de Honor Juvenil (España)
 Champions Youth Cup

 Fútbol de América

 Copa de Campeones de América
 Copa de Campeones de la UNCAF
 Copa de Campeones de la Concacaf
 Copa de Campeones de Jamaica
 Copa de Campeones de la UFI (Paraguay)
 Copa de Campeones (Brasil), competición oficial que clasificaba a la Copa Libertadores.
 Copa de Campeones (Uruguay), cuadrangular amistoso de invierno.

 Fútbol de otros continentes

 Copa de Campeones A3
 Copa de Campeones de Ultramar
 Copa de Clubes Campeones del Golfo

 Otros deportes

 Copa de Campeones de Cricket
 Copa EuroHockey de Clubes Campeones (hockey hierba)
 Copa de Campeones de Hípica
 Copa de Campeones de Europa de la IIHF (hockey sobre hielo)
 Copa del Campeón, trofeo entregado al ganador de la National Lacrosse League
 Copa de Campeones Europea de Rugby
 Grand Champions Cup (voleibol)